Neuhoff ist ein deutscher Familien- und Ortsname:

Familienname:
 Hans Neuhoff (* 1959), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hugo Neuhoff, SA-Sturmführer und Kommandant des Konzentrationslager Kemna
 Johann von Neuhoff († 1651), Domherr in Münster und Hildesheim
 Ludwig Ferdinand Neuhoff (1870–1905), deutscher Landschaftsmaler
 Otto Neuhoff (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker (parteilos), Bürgermeister von Bad Honnef
 Stephan Neuhoff (* 1952), deutscher Feuerwehrmann
 Theodor von Neuhoff (1694–1756), politischer Abenteurer und König von Korsika 
 Thomas Neuhoff (* 1957), deutscher Dirigent und Kirchenmusiker
 Ulli Neuhoff (* 1965), deutscher Fernsehjournalist und Leiter des ARD-Studios Johannesburg/Südafrika des Südwestrundfunks
 Volker Neuhoff (1928–2016), deutscher Neurochemiker
 Walther Neuhoff (1891–1971), deutscher Mykologe

Ortsname:
 Neuhoff, Kreis Berent, Westpreußen, seit 1945: Nowy Dworzec, Ort im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Neuhoff, Kreis Kreuzburg, Schlesien, seit 1945: Nowy Dwór (Kietrz), Ort im Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Neuhoff, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Zelki (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neuhoff, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, ab 1946: Schanino, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Schloss Neuhoff (seit 1945: Nowy Dwór) in Schmiedeberg (seit 1945: Kowary) im Riesengebirge im Ortsteil Radociny, Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien, von 1827 bis 1945 im Besitz der Fürsten von Reuß-Köstritz

Neuhoff steht weiter für: 

 Neuhoff (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 König Neuhoff, ein Roman von Johannes Tralow (1929)

Siehe auch:
 Neuhof